Kerensheide (Beek), een voormalig gehucht in de gemeente Beek
 Kerensheide (Stein), een wijk in de gemeente Stein
 Knooppunt Kerensheide, een verkeersknooppunt voor de aansluiting van de autosnelwegen A2 en A76